Filo peut faire référence à:

Patronyme 
 David Filo (né en 1966), cofondateur américain du portail Yahoo ;
 Seti Filo (né en 1982), joueur de rugby des Tonga ;
 Tibor Filo (né en 1984), volleyeur slovaque ;
 Vladimír Filo (1940–2015), prélat catholique slovaque.

Divers 
 Pâte filo, fine pâte feuilletée de la cuisine méditerranéenne.
 Filo Hua Hum, lac argentin.

Acronyme 
 FILO (First in, last out), variante du LIFO (Last in, first out).
FILO (French Innovative Leukemia Organization), groupe coopératif de la recherche hématologique en France.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme